Список игроков, сыгравших хотя бы один матч в первой группе класса «А» чемпионата СССР по футболу 1965 года.

Ссылки 
 https://footballfacts.ru/tournament/69

Чемпионат СССР по футболу 1965
Списки футболистов СССР